В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Петра Мандула і Патріція Вартуш виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Шварц і Ясмін Вер 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
 Патрісія Тарабіні /  Ірода Туляганова (чвертьфінал)

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чемпіонки)
 Россана де лос Ріос /  Саманта Рівз (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open